Lammehave kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lammehave (Brahetrolleborg Sogn) – et areal i Brahetrolleborg Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Lammehave (Ringe Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Ringe Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Lammehave (Lolland Kommune) – et areal og et ejerlav i Arninge Sogn og Avnede Sogn – Lolland Kommune